De Allsvenskan 2009 was het 85ste seizoen van de strijd in de hoogste afdeling van het Zweedse betaald voetbal. De competitie ging van start op 4 april  en eindigde op 1 november 2009. AIK Fotboll werd na 30 wedstrijden voor het eerst sinds 1998 opnieuw landskampioen. Dat gebeurde onder leiding van trainer-coach Mikael Stahre.

Örgryte IS en Hammarby IF degradeerden rechtstreeks naar de Superettan. Het als veertiende geëindigde Djurgårdens IF wist het vege lijf te redden door in de play-offs promotie/degradatie over twee duels te winnen van Assyriska Föreningen.

In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 584 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,43 doelpunt per wedstrijd.

Overzicht

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Djurgårdens IF wint de play-offs en handhaaft zich in de Allsvenskan. Assyriska blijft in de Superettan.

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2009 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2009 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

AIK Fotboll
Bijgaand een overzicht van de spelers van AIK Fotboll, die in het seizoen 2009 onder leiding van trainer-coach Mikael Stahre voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zweden werden.

Zie ook
Svenska Cupen 2009
Zweeds voetbalelftal in 2009

Externe link
  Officiële website

Competitievoetbal 2009
Zweedse voetbalcompetitie